Coupe du monde 2010 peut se référer à :

dans les compétitions FIFA :
 la Coupe du monde de football de 2010 est la  de la compétition internationale de football de la FIFA.
 Coupe du monde de football féminin des moins de 20 ans 2010
 Coupe du monde de football féminin des moins de 17 ans 2010
 Coupe du monde de football des clubs 2010

dans les autres sports :
 Coupe du monde de cricket des moins de 19 ans, en cricket
 Coupe du monde de cyclisme sur piste 2009-2010
 Coupe du monde de cyclisme sur route féminin 2010
 Coupe du monde de ski alpin 2010
 Coupe continentale de l'IAAF 2010, en athlétisme
 Coupe du monde de hockey sur gazon masculin 2010
 Coupe du monde de hockey sur gazon féminin 2010
 Coupe du monde de rugby à XV féminine 2010, en rugby à XV
 Coupe du monde de speedway 2010

en jeux vidéo :
 Coupe du monde de la FIFA : Afrique du Sud 2010 (jeu vidéo), jeu vidéo officiel de la Coupe du monde de football 2010

Voir aussi
 Championnat du monde 2010 (homonymie)
 Championnat du monde 2010 (homonymie)
 Championnat continental 2010 (homonymie)